Internal Revenue Service, de federale belastingdienst van de Verenigde Staten
IRS Airlines, een Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij
I.R.S. Records, een platenlabel
I.R.$., een Belgische stripreeks van Stephen Desberg en Bernard Vrancken

Zie ook 
IRC (doorverwijspagina)